Häußling ist der Familienname folgender Personen:

 Angelus Häußling (Albert Häußling; 1932–2017), deutscher römisch-katholischer Theologe und Benediktiner
 Josef M. Häußling (1923–2012), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Autor
 Ansgar Häußling (* 1936), deutscher Philosoph und Physiker